Henri François Delaborde (1764-1833) est un général de la Révolution et de l'Empire.
 Henri François Delaborde (1854-1927), son petit-fils, est un historien français, membre de l'Institut.